L'opistosoma (opisthosoma) és la part posterior del cos d'alguns artròpodes darrere del prosoma (cefalotòrax). És una característica distintiva del subfílum Chelicerata, al qual pertanyen els aràcnids i els xifosurs, entre d'altres. Malgrat que és similar en molts aspectes a un abdomen (i sovint se li dona aquest nom), l'opistosoma es diferencia per la seva inclusió dels òrgans del sistema respiratori i el cor.

Segments 
El nombre de segments i apèndixs de l'opistosoma varia. Els escorpins en tenen tretze. Hi ha aràcnids que en tenen menys, com els opilions, que només en tenen deu. En general, a l'opistosoma els apèndixs són absents o estan reduïts. A les aranyes, s'hi troben les fileres, que són uns apèndixs per on segreguen la seda; sovint n'hi ha tres parells.

Referències 

Anatomia dels artròpodes